Jiyang kan syfta på:
Jiyang, Jinan – härad, Shandong-provinsen
Jiyang, Sanya – stadsdistrikt, Sanya, Hainan-provinsen
Jiyang (socken i Kina, lat 36,98, long 117,22) – stadsdelsdistrikt i Shandong-provinsen
Jiyang (socken i Kina, lat 35,41, long 116,55)– stadsdelsdistrikt i Shandong-provinsen
Jiyang (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 27,14, long 118,13)

WP:Projekt Kina